Herchenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Herchenbach (Püttlingen), Ortsteil des Stadtteils Köllerbach von Püttlingen im Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Herchenbach (Schönecken), Wohnplatz der Ortsgemeinde Schönecken im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Gewässer und Tal:
 Herchenbach (Einzelbach), rechter Zufluss des Einzelbachs (zum Schalesbach) vor der Cornelysmühle im Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg der Ortsgemeinde Morscheid,  Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Herchenbach (Oos), linker Zufluss der Oos im kreisfreien Baden-Baden, Baden-Württemberg

 Herchenbachsiefen, linkes Bachtal zum Wendbach gegenüber Söntgerath, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Herchenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Irene Herchenbach, deutsche Handballspielerin
 Wilhelm Herchenbach (1818–1889), deutscher Schriftsteller